Гусевский (Гусёвский) сельсовет — название административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

 Гусевский сельсовет — Башкортостан, Абзелиловский район.
 Гусевский сельсовет — Башкортостан, Бакалинский район, упразднён.
 Гусевский сельсовет — Тамбовская область, Гавриловский район, упразднён.
 Гусёвский сельсовет — Волгоградская область, Ольховский район.